Кейт Натали Кэмпбелл (; род. , , Малави) — австралийская пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка (2012, 2016 и 2020), 4-кратная чемпионка мира, победительница универсиады (2011) и 6-кратная победительница Игр Содружества. Специализируется в плавании вольным стилем на коротких дистанциях (50 и 100 метров). Старшая сестра олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира по плаванию Бронте Кэмпбелл.

Дебютировала в составе сборной страны на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Выиграла две бронзы — на дистанции 50 метров вольным стилем (0,11 сек Кейт проиграла чемпионке Бритте Штеффен) и в эстафете 4×100 метров вольным стилем. На 100-метровке вольным стилем заняла 10-е место.

В 2009 году на чемпионате мира в Риме в возрасте 17 лет на дистанции 50 метров вольным стилем выиграла бронзу, поделив её с 30-летней Марлен Велдхёйс из Нидерландов. В предварительном заплыве Кэмпбелл установила рекорд чемпионатов мира, а затем в полуфинале улучшила его (24,08 сек), но в финале немка Бритта Штеффен установила новый мировой рекорд (23,73 сек), а Кэмпбелл проплыла за 23,99 сек.

28 июля 2012 года в лондонском Центре водных видов спорта 20-летняя Кэмпбелл стала олимпийской чемпионкой после участия в составе сборной Австралии в финальном заплыве эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем. Австралийки Алишия Куттс, Кейт Кэмпбелл, Бриттани Элмсли и Мелани Шлангер победили с олимпийским рекордом (3:33,15), на 0,64 сек опередив нидерландок и на 1,09 сек американок, установивших национальный рекорд. Кэмпбелл на своём этапе показала результат 53,19 сек, лучший среди всех плывших на втором этапе.

В 2013 году впервые стала чемпионкой мира, уверенно победив на 100-метровке вольным стилем на турнире в Барселоне. Занявшую второе место шведку Сару Шёстрём Кейт опередила на 0,55 сек. В Барселоне Кэмпбелл выиграла ещё три серебряные награды — на дистанции 50 метров вольным стилем (золото досталось Раноми Кромовидьойо из Нидерландов), а также в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

В 2013 и 2014 годах признавалась лучший пловчихой Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2015 году на чемпионате мира в Казани выиграла золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, а также бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем (в этом заплыве золото выиграла младшая сестра Кейт Бронте Кэмпбелл).

Результаты на летних Олимпийских играх 
Зелёным выделены участия в финальных заплывах

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Игр Содружества по плаванию